Denumirea de Ulmeni se poate referi la mai multe localități din România:

Ulmeni, un oraș din județul Maramureș
Ulmeni, o localitate din județul Buzău, reședința comunei cu același nume
Ulmeni, o localitate din județul Călărași
Ulmeni, o localitate din județul Teleorman

Vezi și 
 Ulm (dezambiguizare)
 Ulmu (dezambiguizare)
 Ulmeanu

Toponime românești